Charleston Open 2023 er en tennisturnering for kvinder, der bliver spillet udendørs på grusbaner i LTP Daniel Island i Charleston, South Carolina, USA i perioden . - . april 2023. Det er den 50. udgave af Charleston Open, og turneringen er del af WTA Tour 2023 i kategorien WTA 500. På grund af et navnesponsorat fra Credit One afvikles turneringen under navnet Credit One Charleston Open.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Charleston Open 2023 andrager $ , hvilket er en stigning på ? % i forhold til den foregående turnering i 2022.

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 45 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. . februar 2023 (seks uger før turneringens start).
 tre spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 otte spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ___ lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen.  af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 15 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 et par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Charleston Open 
 WTA - Charleston 2023

Noter 

2023
WTA Tour 2023